Буонарро́ти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Буонарроти, Микеланджело (1475—1564) — великий итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт и мыслитель.
 Буонарроти, Филиппо (1761—1837) — итальянский и французский политик и революционер.

Другое 
 Буонарроти — станция метро в Милане.